Pakem Binangun is een bestuurslaag in het regentschap Sleman van de provincie Jogjakarta, Indonesië. Pakem Binangun telt 6647 inwoners (volkstelling 2010).

Plaats in Jogjakarta